

Toponymes

Daisen, ville de la préfecture d'Akita ;
 Daisen, bourg de la préfecture de Tottori ;
 Parc national de Daisen-Oki, parc national situé dans le Chūgoku ;
 Daisen, un volcan situé dans la préfecture de Tottori.

Édifices religieux

Daisen-ji, temple bouddhique de ville de Daisen, préfecture de Tottori ;
 Daisen-in, temple bouddhique zen de la ville de Kyōto.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'édifices religieux en japonais